

Cinema
Nobody's Home – cortometraggio del 1915 diretto da James Douglass
Nobody's Home – cortometraggio del 1955 diretto da Jules White

Musica
Nobody's Home – singolo di Avril Lavigne
Nobody's Home – singolo di Clint Black
Nobody's Home – canzone di Ulrich Schnauss dall'album Far Away Trains Passing By
Nobody's Home – canzone dei Kansas dall'album Point of Know Return
Nobody's Home – canzone dei Deep Purple dall'album Perfect Strangers